Кі́цький () — польське прізвище.

Відомі носії:

 Август Кіцький (1754—1824) — польський шляхтич.
 Каєтан Кіцький (1745—1812) — польський релігійний діяч.
 Фердинанд Кіцький (1721—1797) — польський релігійний діяч.
 Ян Кіцький (1714—кін.XVIII ст.) — конюший великий коронний, воєвода руський, староста львівський, окнінський, мечник і підстолій червоногородський.

Польські прізвища